Tagliolini – varietà di pasta all'uovo tipica della cucina italiana

Persone 
 Alessandro Tagliolini – scultore italiano, paesaggista e storico dell'arte dei giardini
 Antonio Tagliolini – scenografo italiano
 Filippo Tagliolini – scultore e ceramista italiano